Het Montenegrijns voetbalelftal speelde in totaal acht interlands in het jaar 2008, waaronder drie duels in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika. De selectie stond voor het tweede opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Zoran Filipović. Twee spelers kwamen in alle acht duels in actie: Vladimir Božović en Mirko Vučinić. Op de FIFA-wereldranglijst steeg Montenegro in 2008 van de 172ste (januari 2008) naar de 112de plaats (december 2008).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Prva Crnogorska Liga 2007/08
Prva Crnogorska Liga 2008/09

Montenegrijns voetbalelftal
2008